Олланд — фамилия. Известные носители:
 Олланд, Адольф Георг (1867—1933) — нидерландский шахматист, бронзовый призёр чемпионата Нидерландов 1921 года.
 Олланд, Франсуа (род. 1954) — французский политик, первый секретарь Социалистической партии Франции в 1997—2008, президент Франции в 2012—2017.